Kiss Iván (1807–1841) színész, súgó, hírlapíró és fordító
 Kiss Iván (1949) grafikusművész, animációsfilm-rendező
 Kiss Iván (1929-2018) gépészmérnök, docens